Больша́я И́ня — село в Тесинском сельском поселении Минусинского района Красноярского края. Население 996 человек.

В селе есть полная средняя школа, детский сад, участковая больница, дом культуры, почта, лесничество, несколько частных торговых предприятий. Через село проходит автомобильная дорога Минусинск — Курагино.

История 
Первоначально Большая Иня была заимкой села Тесинского. В 1763 году она стала самостоятельным селом. Тогда в Большой Ине было 199 дворов.

Население

Примечания

Источники 
 Краткая справка о селе на сайте большеинской школы

Населённые пункты Минусинского района